Il singolare del torneo di tennis ATP Praga 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Guillermo Pérez Roldán 6-4, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Miloslav Mečíř (quarti di finale)
 Guillermo Pérez Roldán (finale)
 Thomas Muster (campione)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)

 Lawson Duncan (quarti di finale)
 Milan Šrejber (quarti di finale)
 Horst Skoff (secondo turno)
 Andrej Ol'chovskij (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Praga 1988